Oxyomus — род жесткокрылых семейства пластинчатоусых, подсемейства афодиинов.

Описание 
Надкрылья с укороченной спереди продольной бороздкой. Надкрылья с продольными рёбрышками.

Систематика 
В составе рода:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания

Ссылки 
 Фролов А. В. Род Oxyomus Dejean — атлас пластинчатоусых жуков России и сопредельных стран

Афодиины
Роды жесткокрылых